Eine Frontlinie ist 
 der Verlauf einer Kriegsfront,
 eine Gerade einer Zweitafelprojektion, die parallel zur Aufrissebene verläuft.

Siehe auch